Молодов — русская фамилия. Известные носители:
 
 Молодов, Геннадий Викторович (род. 1957) — советский футболист, российский футбольный тренер.
 Молодов, Герман Алексеевич (1914—1945) — Герой Советского Союза.
 Молодов, Сергей Георгиевич (1965—2000) — Герой Российской Федерации.